Mirila bezeichnet

 eine Form einer Totengedenkstätte an der kroatischen Adriaküste, siehe Mirilo
 Mirila (Olt), Dorf im Kreis Olt (Rumänien)